The Musketeers é uma série televisiva de drama histórico e ação produzida pela BBC com base nos personagens do romance Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. A série é estrelada por Tom Burke como Athos, Santiago Cabrera como Aramis, Howard Charles como Porthos e Luke Pasqualino como d'Artagnan. The Musketeers foi confirmada em 3 de maio de 2012, estreou em 19 de janeiro de 2014 e foi encerrada em 1 de agosto de 2016. Ao longo do curso do programa, 30 episódios de The Musketeers foram ao ar em três temporadas.

Resumo 
Estas são as datas de estreia e final do programa que vai ao ar na BBC One, seu canal de origem. A "Série 2" foi concluída mais cedo nos Estados Unidos, e a 'Série 3" foi ao ar em vários países antes do Reino Unido; veja a tabela de episódios e detalhes da transmissão para essas datas.

Episódios

Série 1 (2014) 
<onlyinclude>{| class="wikitable"style="width:100%; margin-right:0;"
|-style="color:black"
!style="background:#DAB656; color:#000000;"width="5%"|№ na série
!style="background:#DAB656; color:#000000;"width="5%"|№ na temporada
!style="background:#DAB656; color:#000000;"width="25%""|Título
!style="background:#DAB656; color:#000000;"width="17%"|Dirigido por
!style="background:#DAB656; color:#000000;"width="17%"|Escrito por
!style="background:#DAB656; color:#000000;"width="20%"|Exibição original
!style="background:#DAB656; color:#000000;"width="10%"|Audiência (milhões)

|}

Série 2 (2015) 
<onlyinclude>{| class="wikitable"style="width:100%; margin-right:0;"
|-style="color:black"
!style="background:#B39D85; color:#000000;"width="5%"|№ na série
!style="background:#B39D85; color:#000000;"width="5%"|№ na temporada
!style="background:#B39D85; color:#000000;"width="25%""|Título
!style="background:#B39D85; color:#000000;"width="17%"|Dirigido por
!style="background:#B39D85; color:#000000;"width="17%"|Escrito por
!style="background:#B39D85; color:#000000;"width="20%"|Exibição original
!style="background:#B39D85; color:#000000;"width="10%"|Audiência (milhões)

|}

Série 3 (2016) 
A "Série 3" - equivalente à terceira temporada - estreou no Canadá no Showcase Canada em 10 de abril de 2016. A temporada completa foi disponibilizada na Netflix América Latina em 16 de abril de 2016 e no Hulu nos Estados Unidos em 14 de maio de 2016. A temporada estreou no Reino Unido em 28 de maio de 2016.
<onlyinclude>{| class="wikitable"style="width:100%; margin-right:0;"
|-style="color:black"
!style="background:#C0C6B3; color:#000000;"width="5%"|№ na série
!style="background:#C0C6B3; color:#000000;"width="5%"|№ na temporada
!style="background:#C0C6B3; color:#000000;"width="25%""|Título
!style="background:#C0C6B3; color:#000000;"width="17%"|Dirigido por
!style="background:#C0C6B3; color:#000000;"width="17%"|Escrito por
!style="background:#C0C6B3; color:#000000;"width="20%"|Exibição original
!style="background:#C0C6B3; color:#000000;"width="10%"|Audiência (milhões)

|}

Musketeers